Il doppio  del Banja Luka Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Marin Draganja e Lovro Zovko sono i detentori del titolo, ma hanno deciso di non giocare questa edizione; Draganja ha giocato in coppia con Nikola Mektić.

Marin Draganja e Nikola Mektić hanno battuto in finale Dominik Meffert e Oleksandr Nedovjesov con il punteggio di 6-4, 3-6, [10-6].

Teste di serie

  Rameez Junaid /  Igor Zelenay (primo turno)
  Dominik Meffert /  Oleksandr Nedovjesov (finale)

  Nikola Ćirić /  Goran Tošić (semifinali)
  Marin Draganja /  Nikola Mektić (campioni)

Tabellone

Note 
 

Banja Luka Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013